Bakota bezeichnet:

 ein Gebiet im heutigen Gabun und der Republik Kongo, siehe Bakota (Gebiet)
 eine dort lebende Ethnie mit eigener Bantu-Sprache
 eine Stadt in der Ukraine, siehe Bakota (Ukraine)

Bakota ist der Name von:
 Božo Bakota (1950–2015), jugoslawischer Fußballspieler
 Gordan Bakota (* 1967), kroatischer Diplomat